Supercoppa ucraina 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa ucraina 2017 – torneo di pallavolo maschile